Donáth Ferenc (1913–1986) politikus, agrártörténész, publicista, országgyűlési képviselő
 Donáth Ferenc (1954) tornász, edző